Round Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Round Lake (Illinois)
 Round Lake (Minnesota)
 Round Lake (Mississippi)
 Round Lake (New York)
 Round Lake (Town), Town(ship) im Sawyer County, Wisconsin

Round Lake ist der Name folgender Seen:

in Antarktika:
 Round Lake (Antarktika), Georg-V.-Küste

in Kanada:
 Round Lake (Ontario)
 Round Lake (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Round Lake (See in Michigan)
 Round Lake (See in Minnesota) 
 Round Lake (See in South Dakota)
 Round Lake (See in Washington)

Siehe auch:
 Big Round Lake